Das sechste Dreiband-Weltcupturnier 2019, im 33. Jahr der Turnierserie, fand vom 4. bis zum 10. November in Guri statt. Es war das sechste Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Guri.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden festgesetzt. Ab der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen beträgt die Partiedistanz 40 Points. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock steht auf 40 Sekunden.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Ab der Spielzeit 2019 gibt es kein 1/16 Finale mehr. Dafür werden nach der Hauptqualifikation die letzten 32 Spieler in acht Vierergruppen gesetzt. Die beiden Gruppenbesten bestreiten das Achtelfinale. Diese Änderung ist sinnvoll, da die gesetzten Spieler jetzt drei Partien sicher haben. Somit müssen die Spieler nicht stundenlang für eventuell nur eine Partie fliegen.
Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 9 und 8 gesetzt.

Wildcardspieler:
1 × UMB:  Pedro Gonzales 
2 × organisierender Verband:  Cho Myung-woo,  Hong Jung-pyo

Hauptqualifikation 
Die Gruppenersten und die drei besten Zweiten kommen in die Gruppenphase des Hauptturniers.

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde
  Daniel Sánchez
  Jose Juan Garcia
  Antonio Montes

Gruppenphase Hauptturnier

Gruppen A/B

Gruppen C/D

Gruppen E/F

Gruppen G/H

KO-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird auf 40 Points mit Nachstoß. Bei einem Remis wird die Entscheidung mit Penalty entschieden.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2019/1 vom 11. bis zum 17. Februar in Antalya, 
 Dreiband-Weltcup 2018/2 vom 20. bis zum 26. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2019/3 vom 17. bis zum 23. Juni in Blankenberge, 
 Dreiband-Weltcup 2019/4 vom 1. bis zum 7. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2019/5 vom 20. bis zum 26. Oktober in Veghel, 
 Dreiband-Weltcup 2019/7 vom 8. bis zum 14. Dezember in Scharm asch-Schaich,

Einzelnachweise 

2019 6
WC
Billardturnier in Guri